Son of Dracula se poate referi la: 

 Son of Dracula (film din 1943), un film horror din 1943 cu Lon Chaney Jr.
 Son of Dracula (film din 1974), un film horror din 1974 cu Harry Nilsson și Ringo Starr, precum și o coloană sonoră cu acest titlu al filmului respectiv 
 Son of Dracula (benzi desenate), o carte de benzi desenate din anii 1970